CSL – język do programowania symulacji (ang. Control and Simulation Language)
 Loretanki (CSL) – żeński zakon katolicki